Therapeutisches Fenster ist ein Begriff aus Medizin und Pharmakologie.
Er findet in folgenden Zusammenhängen Verwendung:
 Als Synonym für therapeutische Breite und
 zur Bezeichnung eines zeitlichen Abschnittes während dessen eine bestimmte Maßnahme bei einer Erkrankung sinnvoll einzusetzen ist.